Heinrich László (1910–1985) erdélyi magyar kísérleti fizikus, tudománytörténész, agrokémiai kutató, tankönyvíró, szerkesztő
 Heinrich László (1933) magyar bajnok labdarúgó (Bp. Honvéd)